Joseph Imbert est un nom porté par plusieurs personnalités : 

 Joseph Imbert (1719-1794), prêtre réfractaire français, béatifié en 1995 ;
 Joseph Imbert (1903-1945), médecin français, maire d'Arles, mort en déportation.

Voir aussi